Reprezentacja Bułgarii w piłce nożnej w roku 1994 rozegrała czternaście meczów międzypaństwowych, z czego cztery towarzyskie, siedem na Mundialu 1994 oraz trzy w ramach eliminacji do Euro 1996. Wygrała siedem spotkań, trzy przegrała, a cztery zakończyły się wynikiem remisowym.

Najwięcej czasu spędzili na boisku Złatko Jankow (1036 minut) oraz Trifon Iwanow (1032 minuty), zaś najwięcej bramek zdobył dla reprezentacji Christo Stoiczkow (9). Tylko na mistrzostwach świata Stoiczkow strzelił sześć goli, dzięki czemu wraz z Olegiem Salenką wygrał koronę króla strzelców. Bułgarzy zagrali w turnieju o Puchar Świata pierwszy raz od ośmiu lat. Po wyeliminowaniu m.in. obrońców mistrzowskiego tytułu Niemców, wicemistrzów świata z 1990 roku Argentyńczyków, a także Meksyku i Grecji doszli aż do półfinału, i był to ich najlepszy występ na Mundialu w historii. Rok zaś zakończyli na pierwszym miejscu w tabeli w kwalifikacjach do Euro 1996.

Selekcjonerem przez cały 1994 rok był Dimityr Penew, który przetestował łącznie dwudziestu dziewięciu piłkarzy.

Wyniki 
Mecz towarzyski

Mecz towarzyski

Mecz towarzyski

Mecz towarzyski

Mundial 1994: faza grupowa

Mundial 1994: faza grupowa

Mundial 1994: faza grupowa

Mundial 1994: 1/8 finału

Mundial 1994: ćwierćfinał

Mundial 1994: półfinał

Mundial 1994: mecz o 3. miejsce

Euro 1996: eliminacje

Euro 1996: eliminacje

Euro 1996: eliminacje

Kadra 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Nr
! Poz
! Imię i nazwisko
! Data ur
! Wiek
! Klub(y)
! towMEX
! towOMA
! towKUW
! towUKR
! MŚNIG
! MŚGRE
! MŚARG
! MŚMEX
! MŚGER
! MŚITA
! MŚSWE
! el.MEGRU
! el.MEMOL
! el.MEWAL
|-
|style="text-align: center;"|1.
|style="text-align: center;"|B
| Borisław Michajłow
| 12.02.1962
|style="text-align: center;"| 32
|  FC Mulhouse
|style="text-align: center;"| 51
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|12.
|style="text-align: center;"|B
| Płamen Nikołow
| 20.08.1961
|style="text-align: center;"| 33
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|B
| Dimityr Popow
| 27.02.1970
|style="text-align: center;"| 24
|  CSKA Sofia
|style="text-align: center;"| -51
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|2.
|style="text-align: center;"|O
| Emił Kremenliew
| 13.08.1969
|style="text-align: center;"| 25
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: red"| 50
|style="text-align: center;"| v
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -42
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|3.
|style="text-align: center;"|O
| Trifon Iwanow
| 27.07.1965
|style="text-align: center;"| 29
|  Neuchatel Xamax
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| v
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 42
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| xb
|-
|style="text-align: center;"|4.
|style="text-align: center;"|O
| Canko Cwetanow
| 06.01.1970
|style="text-align: center;"| 24
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 53
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 76
|style="text-align: center; background-color: red"| 67
|style="text-align: center;"| v
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|5.
|style="text-align: center;"|O
| Petyr Chubczew
| 26.02.1964
|style="text-align: center;"| 30
|  Hamburger SV
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|15.
|style="text-align: center;"|O
| Nikołaj Iliew
| 31.10.1964
|style="text-align: center;"| 30
|  Stade Rennais FC
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|16.
|style="text-align: center;"|O
| Ilian Kiriakow
| 04.08.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  Merida CP
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -76
|style="text-align: center;"| -74
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| -74
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|O
| Saszo Angełow
| 15.06.1969
|style="text-align: center;"| 25
|  Botew Płowdiw
|style="text-align: center;"| -88
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| -73
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|O
| Mariusz Urukow
| 24.08.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  FK Szumen
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| -53
|style="text-align: center;"| 73
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|O
| Zaprian Rakow
| 04.01.1962
|style="text-align: center;"| 32 
|  Botew Płowdiw
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -75
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|6.
|style="text-align: center;"|P
| Złatko Jankow
| 07.06.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| v
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|9.
|style="text-align: center;"|P
| Jordan Leczkow
| 09.07.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  Hamburger SV
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center; background-color: yellow"| 58
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center;"| 77
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 86
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|11.
|style="text-align: center;"|P
| Danieł Borimirow
| 15.01.1970
|style="text-align: center;"| 24
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| 72
|style="text-align: center; background-color: yellow"| -81b
|style="text-align: center;"| -77
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 54
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|17.
|style="text-align: center;"|P
| Petyr Michtarski
| 15.07.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  CSKA Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -119
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|19.
|style="text-align: center;"|P
| Georgi Georgiew
| 10.10.1963
|style="text-align: center;"| 31
|  FC Mulhouse
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 75
|style="text-align: center;"| 73
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|20.
|style="text-align: center;"|P
| Krasimir Bałykow
| 28.04.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  Sporting CP
|style="text-align: center;"| 88b
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|22.
|style="text-align: center;"|P
| Iwajło Andonow
| 14.08.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  CSKA Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -60
|style="text-align: center;"| -64
|style="text-align: center;"| -74
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|P
| Błagoj Aleksandrow
| 22.02.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  Sławia Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -73
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|P
| Stanimir Stoiłow
| 13.02.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -86
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|7.
|style="text-align: center;"|N
| Emił Kostadinow
| 12.08.1967
|style="text-align: center;"| 27
|  FC Porto
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 81
|style="text-align: center;"| 74
|style="text-align: center;"| 119
|style="text-align: center;"| 90
|style="text-align: center; background-color: yellow"| 72
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| -54 2b
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center;"| 74x
|-
|style="text-align: center;"|8.
|style="text-align: center;"|N
| Christo Stoiczkow
| 08.02.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  FC Barcelona
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 65
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x 2b
|style="text-align: center; background-color: yellow"| xb
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center; background-color: yellow"| 85b
|style="text-align: center;"| 79b
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x 2b
|style="text-align: center;"| xb
|-
|style="text-align: center;"|10.
|style="text-align: center;"|N
| Nasko Sirakow
| 26.04.1962
|style="text-align: center;"| 32
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 64
|style="text-align: center;"| 46b
|style="text-align: center;"| -58
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| xb
|style="text-align: center; background-color: yellow"| 104
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| 67
|style="text-align: center;"| -80
|style="text-align: center;"| -47
|-
|style="text-align: center;"|13.
|style="text-align: center;"|N
| Iwajło Jordanow
| 12.01.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  Sporting CP
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46;74
|style="text-align: center;"| -72
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center; background-color: yellow"| x
|style="text-align: center;"| -85
|style="text-align: center;"| -72
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|-
|style="text-align: center;"|14.
|style="text-align: center;"|N
| Bonczo Genczew
| 07.07.1964
|style="text-align: center;"| 30
|  Ipswich Town
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| x
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -104
|style="text-align: center;"| -90
|style="text-align: center;"| -79
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|18.
|style="text-align: center;"|N
| Petyr Aleksandrow
| 07.12.1962
|style="text-align: center;"| 32
|  Lewski Sofia
|style="text-align: center;"| -82
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| -46
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|21.
|style="text-align: center;"|N
| Wełko Jotow
| 26.08.1970
|style="text-align: center;"| 24
|  Espanyol Barcelona
|style="text-align: center;"| 82
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 46
|style="text-align: center;"| -65
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"| 
|-
|style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|N
| Ljubosław Penew
| 31.08.1966
|style="text-align: center;"| 28
|  Valencia CF
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| kont.
|style="text-align: center;"| -67
|style="text-align: center;"| 80
|style="text-align: center;"| 74
|}

Sztab szkoleniowy 
 Trener-selekcjoner:  Dimityr Penew
 Asystent:  Krasimir Borisow

W rankingu FIFA

Zobacz też 
 Mecz piłkarski Francja − Bułgaria (1993)
 Złote pokolenie piłkarzy bułgarskich

Przypisy 

Reprezentacja Bułgarii w piłce nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1994